Johann Wilhelm Siebel ist der Name folgender Personen:

* Johann Wilhelm Siebel (Politiker, 1709) (1709–1776), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld
 Johann Wilhelm Siebel (Politiker, 1743) (1743–1792), deutscher Politiker, Bürgermeister von Elberfeld